Monistrol ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Monistrol-d’Allier, Gemeinde im Département Haute-Loire, Frankreich
 Monistrol-sur-Loire, Gemeinde im Département Haute-Loire, Frankreich
 Kanton Monistrol-sur-Loire im Département Haute-Loire, Frankreich
 Monistrol de Montserrat, eine Gemeinde in Katalonien, Spanien